Бурій — українське прізвище.

Відомі носії 
 Бурій Валерій Михайлович (*1957) — український педагог, краєзнавець, журналіст та релігієзнавець.

Походження 

Бурій — типове українське прізвище з закінченням на -ій (аналогічні прізвища — Вертій, Гладій, Крутій, Палій) прізвиськового походження, пов'язане з дієсловом бу́рити (непокоїти, турбувати, перешкоджати, заплутувати, кудлати). Очевидно, первісне значення прізвиська Бурій було «той, хто підбурює, збурює».

Стосовно мотивації прізвиська Бурій можна порівняти також споріднений український іменник бурлій у значенні «крикун, підбурювач».

Примітки 

Українські прізвища